Чапек — чеське прізвище. Відомі носії:
 Йозеф Чапек (1887–1945) — чеський художник, ілюстратор книжок, поет; класик чеської дитячої літератури.
 Карел Чапек (1890–1938) — чеський письменник, брат Йозефа Чапека.
 Карел Ян Чапек (1962–1997) — чеський поет.

Чеські прізвища